Ивалойоки (, , ) — река на севере Финляндии, в области Лапландия.

Длина — 180 км, впадает в озеро Инариярви. Берёт начало из южных болот национального парка Лемменйоки, вблизи границы с Норвегией, у сопки Корса. Большую часть пути течёт через местность Хаммастунтури, отличительной особенностью которой является нетронутая природа. При впадении в озеро Инари, образует дельту длиной 5 км.

Ивалойоки имеет прозвище «река золота», во времена  в конце XIX столетия были построены такие местечки как Култала. Сотни приисков и сегодня разбросаны вдоль реки и её притоков.

Бассейн Паза
Реки Финляндии